Марија Хенријета Стјуарт () је била оранска кнегиња и грофица Насауа (1647—1650).

Биографија 
Марија је рођена 4. новембра 1631, у Лондону, као ћерка енглеског краља Чарлса I и његове жене Хенријете Марије од Француске. Требало је да се уда за Филипа IV, онда Карла Палатинског, али су обе просидбе пропале. На крају се заручила за Вилијама II, за којег се 2. маја 1641, у Лондону удала. 14. марта 1647, је она добила титулу оранске кнегиње, пошто је њен муж Вилијам наследио свог оца, али ипак 4. новембра 1650, умро од богиња. Марија је затим родила њено једино дете Вилијама III. У Холандији није била нешто славна, јер је била у бољим односима са својом породицом у Енглеској. Од 1654. до 1657, је више времена провела ван Холандије. Међутим 1657, се морала вратити у Холандију, како би преузела улогу регента у име малољетног сина, али се Марија бојала чињенице да Холанђани, не би поштовали њене законе, па је у помоћ молила француског краља Луја XIV, који јој је одговорио одузимањем оранске области. У септембру 1660, се вратила у Енглеску, и ту провела остатак живота. Умрла је од богиња 24. децембра 1660, у Лондону а сахрањена је у Вестминстерској опатији.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1631.
Умрли 1660.
Династија Стјуарт